Calvo Sotelo ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquín Calvo Sotelo (1905–1993), spanischer Autor 
 José Calvo Sotelo (1893–1936), spanischer Politiker
 Leopoldo Calvo-Sotelo (1926–2008), spanischer Politiker

Calvo Sotelo ist der Name folgender Schiffe:
 Calvo Sotelo (1934), Kanonenboot der spanischen Marine

Calvo Sotelo bezeichnet: 
 CF Calvo Sotelo, früherer Name des spanischen Fußballvereins CD Puertollano